Pierno puede referirse a:
 el nombre común de la planta Genista florida; o
 el nombre común de la planta Viburnum lantana.